Head Up High — восьмой студийный альбом британской группы Morcheeba, издан 14 октября 2013 года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы стиля трип-хоп
Head Up High